John Kean ist der Name folgender Personen:

* John Kean (Politiker, 1756) (1756–1795), US-amerikanischer Politiker (North Carolina)
 John Kean (Politiker, 1852) (1852–1914), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)
 John T. Kean (* 1857), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 John Keane